Чакки:

 Чакки — озеро в Муезерском районе Карелии.
 Чакки, Луиджи (1788—1865) — итальянский куриальный кардинал.
 Чакки, Маттео (род. 1990) — капитан-регент Сан-Марино.

См. также 
 Чаки